Termin VT ili V.T. ima više značenja.

 Vermont, američka država
 Vanuatski vatu, valuta koja se koristi u Vanuatu
 Volim Te, standardna fraza, izraz privrženosti, ljubavi.